Boschky (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Boschky (Jahotyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Jahotyn
 Boschky (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa